Первомайское (Первомайск) — кутан Гумбетовского района, расположенный в  Бабаюртовском районе Республики Дагестан Россия.

Географическое положение 
Кутан расположено на территории Бабаюртовского района в 9 км к юго-западу от села Бабаюрт.

История 
Образовано как кутан колхоза имени Ленина Гумбетовского района.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района